Manfred Danklmaier (1960 circa) – slittinista austriaco
 Willi Danklmaier (1963) – slittinista austriaco
 Daniel Danklmaier (1993) – sciatore austriaco